Ayala je španělské příjmení, označující původ z baskického města Aiara (dříve psáno Ayala). Má následující encyklopedicky významné nositele:

 Alexis Ayala (* 1965), mexický herec
 Celso Ayala (* 1970), paraguayský fotbalista
 Eusebio Ayala (1875–1942), paraguayský prezident
 Francisco Ayala (1906–2009), španělský spisovatel
 Francisco J. Ayala (1934–2023), americký evoluční biolog
 Germán Ayala (* 1994), mexický zápasník – judista
 Juan Manuel de Ayala (1745–1797), španělský mořeplavec
 López de Ayala (1828–1879), španělský spisovatel
 Luis Ayala (* 1932), chilský tenista
 Roberto Ayala (* 1973), argentinský fotbalista
 Violeta Ayala (* 1978), bolivijská režisérka dokumentárních filmů

Podobné 
 Ajala nebo Ayala, hebrejské ženské jméno (původní význam „laň“)